Dies ist eine Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat (VIII. Gesetzgebungsperiode). Die VIII. Gesetzgebungsperiode begann am 8. Juni 1956 und endete am 9. Juni 1959. Nach der Nationalratswahl am 13. Mai 1956 entfielen von 165 Mandaten 82 auf die Österreichische Volkspartei (ÖVP), 74 auf die Sozialistische Partei Österreichs (SPÖ), 6 auf die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) und 3 auf die Kommunisten und Linkssozialisten (KuL). Während der Legislaturperiode waren 180 Mandatare Mitglied des Nationalrats.

Quelle 
 Abgeordnete zum Nationalrat der VIII. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

08